Shohachi Ishii, né le  à Tokyo et mort le , est un lutteur japonais spécialiste de la lutte libre.

Carrière 
Shohachi Ishii participe aux Jeux olympiques d'été de 1952 à Helsinki et remporte la médaille d'or dans la catégorie de poids coqs.

Notes et références

Naissance en septembre 1926
Naissance à Tokyo
Lutteur japonais
Champion olympique japonais
Champion olympique de lutte
Lutteur aux Jeux olympiques d'été de 1952
Décès en janvier 1980
Décès à 53 ans